Química:
 Base química, substància que pot cedir un parell electrònic 
 Base nitrogenada, substància derivada dels compostos heterocíclics aromàtics 
 Àlgebra: Base (àlgebra), conjunt de vectors linealment independent i que formen sistema generador d'un espai vectorial finit
 Aritmètica: Base (aritmètica), el nombre de dígits diferents en un sistema de numeració posicional 
 Arquitectura: Base (arquitectura), part inferior de la columna, que té com a finalitat servir de punt d'assentament al fust
 Bàsquet: Base (bàsquet), posició de joc d'aquest esport 
 Cinema: Base (pel·lícula), pel·lícula o cinta que serveix de suport a l'emulsió 
 Geometria: Base (geometria), línia o pla del contorn d'una figura geomètrica sobre el qual hom imagina que aquesta descansa